Хеновево де ла О има више значења:

 Хеновево де ла О (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хеновево де ла О (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику